Passagem (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
Passagem (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Passagem Franca, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão.